Plaats in Indonesië
 Sembayat (Seluma Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Sembayat (Manyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java